Серхио Карлос Джиарделли (, 27 июня 1955 — 23 августа 2015) — аргентинский шахматист, международный мастер (1988).

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Аргентины (1989, 1992, 1994 и 2003 гг.).

В составе сборной Аргентины участник шахматных олимпиад (1978 и 1980 гг.; в 1978 г. играл на 1-й доске за вторую команду), командного чемпионата мира среди студентов 1980 г.

В 1974 г. представлял Аргентину на юниорском чемпионате мира.

В 1982, 1987, 1989, 1993 и 2003 гг. участвовал в зональных турнирах.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель опен-турнира в Мар-дель-Плате (1992 г.) и международного турнира в Буэнос-Айресе (2003 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Джиарделли  в базе Chessgames
 Личная карточка С. Джиарделли  на сайте 365Chess
 Выступления С. Джиарделли на шахматных олимпиадах 
 Выступления С. Джиарделли на чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам